Jacobsen je priimek več znanih oseb:
 Anders Jacobsen (*1985), norveški smučarski skakalec 
 Arne Emil Jacobsen (1902—1971), danski arhitekt
 Arne Erik Jacobsen (*1942), danski lokostrelec
 Astrid Uhrenholdt Jacobsen (*1987), norveška smučarska tekačica
 Carl Jacobsen (1878—1963), danski general 
 Jens Peter Jacobsen (1847—1885), danski pesnik in pisatelj
 Josephine Jacobsen (1908—2003), ameriška pesnica in pisateljica
 Otto Jacobsen (1882—?), nemški arhitekt
 Robert Jacobsen (1912—1993), danski kipar in slikar
 Rolf Jakobsen (1907—1994), norveški pesnik
 Roy Jakobsen (*1954), norveški pisatelj